Henriot est un patronyme français pouvant notamment faire référence à :

Patronymes
Apolline Henriot (1775-1859), fondatrice en 1808 de la maison de Champagne Henriot.
 
 Émile Henriot (1839-1907), militaire français ;
 Émile Henriot (1885-1961), chimiste français ;
 Émile Henriot (1889-1961), écrivain français, né Maigrot.
 Gabriel Henriot (1880 - 1965), bibliothécaire et conservateur français.
Henriette Henriot (1857-1944), actrice de théâtre française et modèle de peinture.
 Jane Henriot (1878-1900), actrice de théâtre française.
 Louis Joseph Demaison-Henriot (1796 - 1856), maire de Reims.
 Philippe Henriot (1889 - 1944), homme politique français.
 Nicole Henriot-Schweitzer (1925 - 2001), pianiste française.

Pseudonyme
 Henri Maigrot dit Henriot (1857 - 1933) littérateur, dessinateur, et caricaturiste français ;
 Émile Henriot (1889 - 1961), fils du précédent, écrivain français.
 Georges Henriot (pseudonyme du  Georges Henri Roger) auteur de la pièce de théâtre L'enquête.

Autres
 Champagne Henriot, fondée par Apolline Henriot en 1808.
 HB-Henriot, producteur de faïence de Quimper, dans la continuité directe d'une fabrique créée en 1708 et de fait, une des plus anciennes entreprises françaises, constituée de la réunion en 1969 des faïenceries HB et Henriot (du nom de Jules Henriot).

Homonymie de patronyme